Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Tommy Ho e Brett Steven 4-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (Campioni)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Sébastien Lareau /  Diego Nargiso (secondo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1995